Шанский язык (, тай-дэхун) — юго-западнотайский язык шанов; распространён в Шанском нагорье на северо-востоке Мьянмы, в части северной Мьянмы, западных районах китайской провинции Юньнань и отдельных анклавах в Таиланде и Лаосе. Принадлежит к тай-кадайской языковой семье. Общее число говорящих около 3 млн человек (в том числе 2,4 млн в Мьянме, около 300 000 в Китае).

Диалекты 
 Диалект тай-лонг — большинство шанов в национальной области Шан в Мьянме;
 Диалект тай-не (тай-ле) — большинство шанов в Китае;
 Диалект тай-мау — средство общения шанов района Бамо (Банмо), в долине реки Иравади

Письменность 
Письменность шанского языка базируется на бирманском письме. Помимо основных знаков бирманского письма, шанами используются несколько дополнительных знаков.

Основные знаки

Обозначение гласных (в сочетании с буквой ဢ)

Обозначение тонов

Литература 
 Морев Л. Н. Шанский язык. Серия: Языки народов Азии и Африки. М. Наука, 1983 г.

Ссылки 

 Тай-кадайская семья языков на проекте ETHEO

Тай-кадайские языки
Языки Мьянмы
Языки Китая